Појам Вестминстерски мир може да се односи на:
Вестминстерски мир (1654), којим је окончан Први англо-холандски рат
Вестминстерски мир (1674), којим је окончан Трећи англо-холандски рат

Мировни споразуми